Фота, Теофанія, або Епіфанія — національне свято Греції, яке також іменується Фота (грец. Φώτα). 
 Фота — це різновид обгортки, який вуготовлявся фабрично, така обгортка була святковою та виготовлена наполовину з шовку.